Maniitsoq bezeichnet:
 Distrikt Maniitsoq, in Grönland
 Maniitsoq, Ort im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsoq (Aasiaat), Ort im Distrikt Aasiaa, Grönland
 Maniitsoq (Kangaatsiaq), Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsoq (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Ammaqqua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Sullua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Maniitsoq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Maniitsoq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland